AOP steht für:

 Advanced Oxidation Process, eine Methode zur Reinigung von Abwasser durch Oxidation der Verschmutzung mit Hydroxylradikalen
 Adverse Outcome Pathway
 Ambulante Operation
 AOP (Band), vormals AndiOliPhilipp, eine Pop-Punk Band aus Bad Wimpfen
 Appellation d’Origine Protégée (französisch für „geschützte Ursprungsbezeichnung“), eine Herkunfts-Bezeichnung für Lebensmittel
 Arbeits- und Organisationspsychologie
 Art of Propaganda, ein deutsches Musiklabel
 Aspektorientierte Programmierung (auch englisch: Aspect-Oriented Programming)
 Assembly of the Poor („Versammlung der Armen“), ein Netzwerk von NGOs in Thailand
 Association of Online Publishers, Großbritannien
 Astrophysikalisches Observatorium Potsdam
 Auster AOP, einen Flugzeugtyp
 Bahnhof Hamburg-Ohlsdorf (DS100-Code)

AOP